В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Хикмен ():
 округ Хикмен — штат Теннесси
 округ Хикмен — штат Кентукки